De Rally van Mexico 2019, formeel 33º Rally Guanajuato México, was de 33e editie van de rally van Mexico en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2019. Het was de 587e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in León.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 10,72 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Mex
Rally van Mexico
Sport in Guanajuato